Název Dubský potok má více vodních toků:

 Dubský potok (přítok Blanice) – levostranný přítok Blanice v okresech Strakonice a Prachatice
 Dubský potok (přítok Homolského potoka) – pravostranný přítok Homolského potoka v okrese České Budějovice
 Dubský potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okrese Benešov